Садахару О (; род. 20 мая 1940) — японский бейсболист и менеджер, которому принадлежит рекорд мира по количеству выбитых хоум-ранов за карьеру и по этому показателю опережает ближайшего преследователя, Барри Бондса из Главной лиги бейсбола, более чем на 100 ударов.

О в основном отбивал и бросал мяч левой рукой и играл на позиции игрока первой базы. Садахару родился в Сумиде (Токио) в китайско-японской семье. В 1959 году он дебютировал в «Ёмиури Джайентс» как питчер, но вскоре перешёл на первую базу. Под руководством тренера Хироси Аракавы О улучшил средний процент отбивания с 16,1 % в своём дебютном сезоне до 27 % в 1960 году, и удвоил количество выбитых хоум-ранов. За свою карьеру он пять раз становился лучшим отбивающим Японской лиги, пятнадцать раз становился лидером лиги по выбитым хоум-ранам за сезон и девять раз признавался самым ценным игроком Центральной лиги. В 1977 году он стал первым обладателем премии Народного Почёта.

Всю свою профессиональную карьеру О провёл в «Ёмиури Джайентс», а по окончании игровой карьеры был менеджером команды с 1984 по 1988 год. О принадлежит рекорд выбитых хоум-ранов за карьеру — 868, и до 2013 года ему принадлежал рекорд Японской лиги по количеству выбитых хоум-ранов за один сезон (55), побитый Владимиром Балентиеном. С 1995 года по 2008 год он работал менеджером Фукуока Дэйи Хокс/Софтбэнк Хокс, а также был менеджером сборной Японии по бейсболу на первой Мировой бейсбольной классике, где Япония в финале одержала победу над Кубой и завоевала чемпионский титул.

Профессиональная карьера 
В 1959 году О подписал свой первый профессиональный контракт, став питчером клуба «Ёмиури Джайентс». Однако ему не удалось себя зарекомендовать хорошо на этой позиции и он был переведён на позицию игрока первой базы. Под руководством тренера Хироси Аракавы он смог улучшить свои навыки в отбивании и вскоре стал одним из лучших отбивающих японской лиги.

О пятнадцать раз становился лидером лиги по хоум-ранам (тринадцать раз подряд), а также тринадцать раз был лидером лиги по набранным очкам. Он также пять раз становился лучшим отбивающим и дважды становился обладателем тройной короны для отбивающих в Японской центральной лиге. Его удачная игра положительно сказалась на выступлении «Джайентс», которые с ним в составе выиграли одиннадцать чемпионских титулов, а О девять раз назывался самым ценным игроком Центральной лиги и 18 раз участвовал в матчах всех звёзд.

Садахару О завершил профессиональную карьеру в 1980 году, в возрасте 40 лет. За свою карьеру он сделал 2786 хитов (третий показатель после Исао Харимото и Кацуи Номуры), 2170 RBI, 868 хоум-ранов, а его средний процент отбивания за карьеру составил 30,1 %.

Во многом его большие показатели были связаны с тем, что он в основном выходил третьим в линейки отбивающих «Джайентс», а после него отбивал ещё один сильный отбивающий Сигэо Нагасима, связку которых называли «Пушка О-Н» (). В своей автобиографии «Sadaharu Oh: A Zen Way Of Baseball» Садахару О написал, что он и Нагасима не были очень близки и редко проводили время вместе за пределами игрового поля. За его успешную карьеру в 1994 году О был включён в Японский бейсбольный Зал славы.

Карьера менеджер 
О работал ассистентом менеджера «Ёмиури Джайентс» с 1981 по 1983 год, а с 1984 по 1988 год занимал пост менеджера команды. Под его руководством «Джайентс» в 1987 года стали чемпионами Центральной лиги.

В 1995 году О вернулся в бейсбол, став менеджером «Фукуоки Дайэй Хокс» (позже «Фукуока Софтбэнк Хокс»). Под его руководством команда в 1999, 2000 и 2003 годах становилась чемпионом Тихоокеанской лиги, а в 1999 и 2000 годах одерживала победу в Японской серии.

В 2006 году О работал менеджером японской национальной сборной по бейсболу, которой помог одержать победу на первой Бейсбольной классике.

Личная жизнь 
О был женат на  и у пары родилось три дочери. Кёко О умерла в возрасте 57 лет в декабре 2001 года от рака желудка, той же болезни, от которой страдал Садахару в 2006 году. В декабре 2002 года её прах был украден из семейной могилы.

Статистика

Примечания

Ссылки 

 Oh for Cooperstown? Part I by Jim Albright 
 Oh for Cooperstown? Part II by Jim Albright 

Игроки «Ёмиури Джайентс»
Тренеры «Ёмиури Джайентс»
Тренеры сборной Японии по бейсболу
